Альфред Роулінсон (1867—1934) — британський гравець в поло, чемпіон літніх Олімпійських ігор 1900 року.
 Браян Роулінсон (1931—2000) — британський актор.
 Генрі Роулінсон — британський археолог, ассиролог, лінгвіст і дипломат; майор-генерал британської армії, баронет. Член Лондонського королівського товариства.
 Генрі Сеймур Роулінсон (1864—1925) — британський воєначальник, генерал Британської армії. Учасник придушення повстання Махді, Другої англо-бурської та Першої світової війн.
 Герберт Роулінсон (1885—1953) — британський актор.
 Грег Роулінсон (* 1978) — новозеландський регбіст.
 Джордж Роулінсон (1812—1902) — британський історик і англіканський священик.
 Крістофер Роулінсон (* 1972) — британський бігун з перешкодами.
 Річард Роулінсон (1690—1755) — британський антиквар, збирач старовинних книг і рукописів.
Англійські прізвища